Indonesië
 Serpong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Serpong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Station Serpong, een spoorwegstation in Serpong in de provincie Bantam